Соревнования по фристайлу на зимних Олимпийских играх 2010 прошли с 13 по 25 февраля. Были разыграны шесть комплектов наград.

Алексей Гришин, победивший в лыжной акробатике, принёс Беларуси первую в истории золотую медаль на зимних Олимпийских играх.

Золото Александра Билодо в могуле стало первой победой канадцев на домашних Олимпиадах (до этого ни в 1976 году в Монреале, ни в 1988 году в Калгари ни один канадец не сумел выиграть золото).

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Квалификация

Ссылки 

 Результаты